Landtagswahlkreis 133 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund V (2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Meschede – Wittgenstein (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Warburg (1947 bis 1962)